

Seedning 
  Eléonora Molinaro /  Clara Tauson (semifinal)
  María Camila Osorio Serrano /  Wang Xiyu (andra omgången)
  Yuki Naito /  Naho Sato (final)
  Joanna Garland /  Liang En-shuo (första omgången)
  Elisabetta Cocciaretto /  Nika Radišič (lämnade återbud)
  María Lourdes Carlé /  Cori Gauff (kvartsfinal)
  Ana Makatsaria /  Alexa Noel (kvartsfinal)
  Clara Burel /  Yasmine Mansouri (andra omgången)

Matcher

Övre halvan

Nedre halvan

Finaler

Referenser 
  Roland Garros, matcher och resultat

Externa länkar 
 Roland Garros hemsida

Tennisturneringar 2018